Ibănești, dans le județ de Botoșani
 Ibănești, dans le județ de Mureș
 Ibănești, dans le județ de Vaslui

Villages 
 Ibănești, dans la commune de Cungrea, județ d'Olt